Джамиля́ Нусупжа́новна Нурманбе́това (; 22 февраля 1964, , Алматинская область, КазССР, СССР) — советский и казахстанский учёный-философ, государственный и общественный деятель,  (1999),  (2004),  (2020).

Заслуженный деятель Казахстана (2014). Депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан VІ-VІІ созывов (с 2016 года), председатель Комитета по социально-культурному развитию Мажилиса Парламента Республики Казахстан (с 15 января 2021 года).

Биография 
В 1981—1986 годах училась в Казахском государственном университете имени С. М. Кирова по специальности «Философия».

В 1986—1989 году училась в аспирантуре Института философии АН СССР.

В 1990 году в Институте философии АН СССР защитила диссертацию на соискание учёной степени кандидата философских наук по теме «Проблема реализма как творчество метода в Советской эстетике : История и современность» (специальность 09.00.04 — эстетика).

В 1989—1999 годах — старший лаборант отдела социальной философии и этики (с 1989), научный сотрудник отдела социальной философии и этики (с 1990), научный сотрудник отдела философии культуры и политики (с 1992), старший научный сотрудник отдела философии культуры и политики (с 1993), старший научный сотрудник отдела философии науки и техники (с 1996) Института философии и политологии Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан.

В 1999 году в Институте философии и политологии Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан защитила диссертацию на соискание учёной степени доктора философских наук по теме «Человеческая индивидуальность как социально-философская проблема» () (специальность 09.00.11 — социальная философия).

С 2001 года по настоящее время — профессор, с 2002 года — заведующая кафедрой философии, 2003—2004 годах — проректор по учебно-методической работе, а с 2004 года — первый проректор Евразийского национального университета имени Л. Н. Гумилёва.

В 2004 году присвоение учёное звание профессора.

Общественно-политическая деятельность 
Председатель Астанинского городского филиала «Нур» НДП «Нур Отан» и МК «Жас Отан».

С 2016 по 2021 год — Депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан VІ созыва от партии «Нур Отан», член Комитета по социально-культурному развитию Мажилиса Парламента РК;

С 14 января 2021 года — Депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан VІІ созыва от партии «Нур Отан», председатель Комитета по социально-культурному развитию Мажилиса Парламента Республики Казахстан (с 15 января 2021 года);

Участие в научных проектах 
2009—2011 годы — руководитель проекта «Молодёжь и нетрадиционные конфессии в Казахстане» (в рамках Программы фундаментальных исследований МОН РК).

2011—2014 годы — координатор проекта TEMPUS «Документирование по обеспечению качества образовательных программ».

2012—2014 годы — руководитель проекта «Научно-методическое обеспечение профессиональной подготовки кадров в контексте реализации основных идей Болонской декларации (на примере специальностей гуманитарного профиля бакалавриата, магистратуры, докторантуры)».

Заслуги и награды 
 2001 — Нагрудный знак  «Почётный работник образования Республики Казахстан»;
 2008 — Нагрудный знак МОН РК «Ыбырай Алтынсарин» — за особые заслуги в области просвещения и педагогической науки.;
 2009 (4 декабря) — Указом президента РК награждена орденом «Курмет»;
 2012 — Национальная премия общественного признания достижений женщин Казахстана «Ажар».
 2013 — Нагрудный знак МОН РК «За заслуги в развитии науки Республики Казахстан»;
 2014 (11 декабря) — Почётное звание «Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері» (Заслуженный деятель Казахстана) — за заслуги в отечественной науке и общественную активность.;
 2019 — Медаль «Белсенді қызметі үшін» от партии «Нур Отан»;
 Правительственные медали, в том числе:
 Медаль «10 лет Астане» (2008);
 Медаль «20 лет независимости Республики Казахстан» (2011);
 Медаль «20 лет Конституции Республики Казахстан» (2015);
 Медаль «20 лет Ассамблеи народа Казахстана» (2015);
 Медаль «25 лет независимости Республики Казахстан» (2016);
 Медаль «20 лет Астане» (2018);
 Медаль «25 лет Конституции Республики Казахстан» (2020);

Научные труды

Примечания 

Женщины-философы СССР
Женщины-философы Казахстана
Выпускники Казахского национального университета имени аль-Фараби
Преподаватели Евразийского национального университета
Депутаты Мажилиса Парламента Казахстана VI созыва
Депутаты Мажилиса Парламента Казахстана VII созыва
Награждённые медалью имени Ибрая Алтынсарина
Почётные работники образования Республики Казахстан
Члены партии «Аманат»